Bercial kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bercial (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Bercial (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar